Бертолдо д'Есте (, * май 1434, 4 ноември 1463 в Негропонте, Евбея) е италиански кондотиер, капитан di ventura al servizio на Република Венеция през войната против турците на Мехмед II, султан на Османската империя.

Той е син на кондотиер Тадео д'Есте (ок. 1390 – 21 юни 1448), господар на Ферара, служил на Венеция. Умира на 4 ноември 1463 в Негропонте (Евбея).

Вижте също 
 Дом Есте
 Венецианско-турска война (1463-1479)

Източници 

 Dean, Trevor (2002). Land and Power in Late Medieval Ferrara: The Rule of the Este, 1350 – 1450. Cambridge University Press. ISBN 0-521-52186-6.
 S. Romanin, Storia documentata di Venezia, Pietro Naratovich ed., 1855

Дом Есте